Sylantjew ist der Familienname folgender Personen:

 Denys Sylantjew (* 1976), ukrainischer Schwimmer 
 Ihor Sylantjew (* 1991), ukrainischer Fußballspieler